

Cinema 
 Il genio (Genius) – film del 1969 diretto da Štefan Uher
 Il genio (Le grand escogriffe) – film del 1976 diretto da Claude Pinoteau
 Il genio – film del 1998 diretto da Stephen Herek

Musica 
 Il Genio – gruppo pop italiano
 Il Genio  – album di debutto dell'omonimo gruppo.
 Il genio (L'importanza di essere Oscar Wilde) – singolo dei Marlene Kuntz del 2013